Завид Дмитрович (Завид Дмитровиц) (ум. 1128 г.) — новгородский посадник в 1128 г.

Посадничество 
Получил Завид Дмитрович Новгородское посадничество в 1128 г. после Мирослава Гюрятинича. При этом посаднике случился сильный голод на Новгородской земле. Недолго Завид был посадником, в этом же году и умер. После него посадничал приглашённый из Киева Данила. Были найдены актовые печати Завида Дмитровича, на которых имеется изображение двух воинов св. Феодора и Димитрия в полный рост. Так как его отца звали Дмитрием, то у Завида христианским именем было Феодор.

Семья 
При жизни Завида Дмитровича его сестра в 1122 г. была выдана замуж за князя Мстислава Владимировича (сразу после того как умерла его первая жена Христина).
 Завид
 Дмитр Завидич
 Завид Дмитрович
 Любава Дмитриевна + Мстислав Владимирович Великий

Примечания

Литература 
 Янин В. Л. Актовые печати Древней Руси X—XV вв. — М.: Наука, 1970. — Т. I. — 326 с.
 Янин В. Л. Новгородские посадники. — М.: Языки славянских культур, 2003. — 512 с.

Новгородские посадники
Умершие в 1128 году